Nova Canaã Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Canaã Paulista (ort), São Paulo, 
 Nova Canaã Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar